Howells kan syfta på:

 Sarah Howells, en brittisk låtskrivare och sångerska
 William Dean Howells (1837–1920), en amerikansk författare och kritiker

Geografi
 Howells, Nebraska

Se även 
 Howell